Candé – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Kraj Loary

Osoby o nazwisku Candé:
 Baciro Candé – piłkarz z Gwinei Bissau i trener piłkarski
 Mamadu Candé – piłkarz z Gwinei Bissau